Bokrijk bezeichnet
 einen Ortsteil von Genk, siehe Bokrijk (Ort)
 einen Freizeitpark nahe Genk, siehe Domein Bokrijk